Den Namen Peigarten tragen folgende Orte:

 Peigarten (Gemeinde Pernersdorf), Ortschaft die Katastralgemeinde von Pernersdorf, Bezirk Hollabrunn, Niederösterreich
 Peigarten (Gemeinde Thaya), Ortschaft die Katastralgemeinde von Thaya, Bezirk Waidhofen an der Thaya, Niederösterreich
 Schloss Peigarten Schloss in Peigarten, Gemeinde Thaya, Bezirk Waidhofen an der Thaya, Niederösterreich

Siehe auch: 
 Peygarten
 Pregarten
 Beigarten
 Prägraten am Großvenediger